Draper (Dacota do Sul)
 Draper (Utah)

Desambiguações de topônimos